El Escobal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Escobal, Michoacán de Ocampo, Morelia, 
 El Escobal, Chiapas, Ixtacomitán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar